Venus in Furs (englisch: „Venus im Pelz“) steht für:

 Venus in Furs (The-Velvet-Underground-Lied), Lied der Band The Velvet Underground
 Venus in Furs, fiktionale Band in Velvet Goldmine, US-amerikanischer Film von Todd Haynes (1998)
 Venus in Furs (1965), US-amerikanischer Kurzfilm von Piero Heliczer
 Venus in Furs, Originaltitel von Venus im Pelz (1967), US-amerikanischer Film von Joseph Marzano

Siehe auch:

 Venus in Fur
 Venus im Pelz (Begriffsklärung)